Denayer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Denayer (* 1945), belgischer Comiczeichner
 Félix Denayer (Maler) (1875–1934), belgischer Maler
 Félix Denayer (* 1990), belgischer Hockeyspieler
 Jason Denayer (* 1995), belgischer Fußballspieler